Vanoni :

Patronyme 
 Ornella Vanoni (née en 1934), chanteuse et actrice italienne.
 Ezio Vanoni (1903–1956), économiste et homme politique italien.
  (1810–1886), peintre suisse.

Autres 
 Trophée Vanoni, course de relais en montagne en Italie. 
 Casa Vanoni, bâtiment historique de la ville de Milan en Italie.

Voir aussi 
 Claude Vanony (né en 1935), conteur et humoriste français.